Дахла (Арабски:الداخلة, Испански: Villa Cisneros, което е текущото име на града на испански) е град в провинцията Уед Ед-Дахаб - Лагуира, Западна Сахара. Градът е с население от 85 481 души (2010 г.), което го прави вторият по големина град в Западна Сахара. Дахла е на около 550 км южно от столицата, Ел Аюн. Разположен е на тесен полуостров който навлиза в Атлантическия океан.

Дахла е основан през 1502 година от заселници, по време на основаването на Испанската империя.

Климат

Историческо население 

Голяма част от населението на града изповядва Ислям.

Индустрия 
Главната индустрия на Дахла е риболов. През последните няколко години в града започнали да се популяризират водните спортове като кайтсърфинг, уиндсърфинг и др.

Транспорт 
В близост до града има летище със същото име. Летището има асфалтирана алея дълга 3 километра, по която е възможно да кацат и излитат Боинг 737 и други самолети. Летището е построено да работи с максимум от 55 000 пътници, но само 42 066 са регистрирани през 2008 година. Цялото летище заема 18 900 м², плюс още 670 м² (самото летище).

Галерия

Източници

Външни препратки 
 Дахла – Енциклопедия Британика англ.

Селища в Западна Сахара